Nadezhda Vladimirovna Kurchenko en , née le , à Novo-Poltava, dans le Kraï de l'Altaï, en république socialiste fédérative soviétique de Russie - décédée le , au-dessus de Kobuleti, dans la République socialiste soviétique de Géorgie) était une hôtesse de l’air soviétique qui tenta d'empêcher le détournement du vol Aeroflot 244. Ayant averti l'équipage, Nadezhda Kurchenko chercha à bloquer l'entrée de la cabine de pilotage, qui, à l'époque, n’était pas verrouillée, mais fut tué par l'un des pirates de l'air.

Kurchenko reçut, à titre posthume, l'Ordre du Drapeau rouge. Une montagne dans les Monts Hissar, l'astéroïde (2349) Kurchenko, un navire-citerne, un parc et une rue à Soukhoumi furent nommés en son honneur.

Jeunesse

Nadezhda Kurchenko naît dans la ville de Novo-Poltava, dans le district de Klioutchevsky, en République socialiste fédérative soviétique de Russie. Plus tard, ses parents déménagèrent dans le village de Ponino en Oudmourtie, où elle termina l'école des personnels navigants. Nadezhda Kurchenko voulait s’inscrire à la faculté de droit, mais devint finalement une hôtesse de l’air. En 1968, elle déménagea en Abkhazie et travailla au service comptabilité de l'unité de l'aviation de Soukhoumi.

Décès
Le , un Antonov An-24B, assurant le vol 244 Aeroflot, décolla de Batoumi pour Krasnodar. Dix minutes après le décollage, à une altitude de , deux hommes, appelèrent Nadezhda Kurchenko, montrant des fusils à canon scié et une grenade, demandèrent à passer une note aux pilotes pour exiger le détournement de l'avion vers la Turquie. Les pirates de l'air, Pranas Brazinskas et son fils Algirdas Brazinskas, cherchaient à passer à l’Ouest. Kurchenko se précipita vers le cockpit et cria « Assaut! » les pirates de l'air coururent après elle. Algirdas Brazinskas cria aux passagers « Ne vous levez pas ou nous allons faire exploser l'avion! ».

Nadezhda Kurchenko cria à l'équipage « Méfiez-vous, ils sont armés! », ce qui furent ses dernières paroles. Elle essaya de faire tomber le fusil de chasse à canon scié de l'un des pirates de l'air ; à ce moment-là, Pranas Brazinskas tira dans la poitrine de Nadezhda Kurchenko à deux reprises, et elle tomba à la renverse.

Postérité
En 1970, Nadezhda Kurchenko fut enterrée dans le centre de Soukhoumi, mais vingt ans plus tard, en raison de troubles dans cette ville, sa tombe fut déplacée vers le cimetière communal de Glazov.

Après la mort de Nadezhda Kurchenko, presque tous les vols Aeroflot furent accompagnés par des employés du ministère de l'Intérieur soviétique. Après réparation, l'avion détourné vola avec une photo de Nadezhda Kurchenko dans la cabine. Un musée consacré à Kurchenko fut ouvert à Ijevsk.

Références

Voir aussi
 Tamara Zharkaya

Naissance en décembre 1950
Décès en octobre 1970
Personnel navigant commercial d'Aeroflot
Naissance en RSFS de Russie
Personnalité soviétique
Assassinat par arme à feu
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge
Décès à 19 ans